

Топоніми 
 Хатімантай  — місто в Японії, в префектурі Івате.
 Хатімантай  — гряда вулканічних гір в Японії, на межі префектур Акіта й Івате.